

Presentación previa 
El alemán Benjamin Becker fue el campeón defensor. No pudo defender su título con éxito tras caer derrotado en cuartos de final ante el tenista ruso Teimuraz Gabashvili.

El principal cabeza de serie del torneo, el italiano Andreas Seppi es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al alemán Simon Greul

Cabezas de serie 

 'Andreas Seppi (Campeón)
 Michał Przysiężny (Primera ronda)
 Dudi Sela (Primera ronda)
 Benjamin Becker (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Teimuraz Gabashvili ''(Semifinales)
  Jesse Huta Galung ''(Segunda ronda)
  Matteo Viola ''(Primera ronda)
  Frank Dancevic (Cuartos de final)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Ortisei 2013